Fallschirmspringerabzeichen oder Fallschirmsprungabzeichen steht für:
 Fallschirmspringerabzeichen, Fallschirmspringerabzeichen der Bundeswehr
 Fallschirmsprungabzeichen (NVA), Fallschirmsprungabzeichen der NVA
 Fallschirmschützenabzeichen der Luftwaffe, Fallschirmspringerabzeichen der Wehrmacht
 Fallschirmschützenabzeichen des Heeres, Fallschirmspringerabzeichen der Wehrmacht
 Parachutist Badge (Vereinigte Staaten), Fallschirmspringerabzeichen der Vereinigten Staaten
 Parachutist Badge (Vereinigtes Königreich), Fallschirmspringerabzeichen des Vereinigten Königreichs